Розвадовский — фамилия, происходящая от старопольского имени Rozwad (Розвад):
 Розвадовские (польск. Rozwadowscy) — графский и дворянский род

 Розвадовский, Виталий (ум. 2011) — украинский фотограф.
 Розвадовский, Вячеслав Константинович — украинский художник.
 Розвадовский, Зигмунт (1870—1950) — польский художник.
 Розвадовский, Георгий Константинович (псевд. Соргонин; 1904—1976) — юрист, эмигрант, русский поэт и публицист.
 Розвадовский, Тадеуш (1866—1928) — польский военачальник, дипломат, и политик.
 Розвадовский, Ян Михал (1867—1935) — польский лингвист.